Памятник малолетним узникам фашизма:

 Памятник малолетним узникам фашизма — в Новосибирске.
 Памятник малолетним узникам фашизма — в Саратове.
 Памятник малолетним узникам фашизма — в Челябинске.

См. также 
 Памятник детям войны
 Памятник труженикам тыла и детям войны